La dolce ala della giovinezza (Sweet Bird of Youth) – opera teatrale di Tennessee Williams scritta nel 1952
 La dolce ala della giovinezza (Sweet Bird of Youth) – film del 1962 diretto da Richard Brooks e ispirato all'opera omonima di Tennessee Williams 
 La dolce ala della giovinezza (Sweet Bird of Youth) – film per la TV del 1989 diretto da Nicolas Roeg, altra versione dell'opera di Tennessee Williams